Erckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Erckmann (1822–1899), französischer Schriftsteller, siehe Erckmann-Chatrian
 Friedrich Jakob Erckmann (1862–1944), deutscher Kantor und Organist
 Rudolf Erckmann (1903–1966), nationalsozialistischer Beamter im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und Literaturpolitiker